Alexandre Jaffray (?-), est un compositeur, producteur et chroniqueur français.
 Florence Jaffray Harriman (1870-1967), est une féministe, suffragette, diplomate et femme du monde américaine.
 Jason Jaffray (1981-), est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Jean-Yves Jaffray (1939-2009), est un mathématicien et économiste français. 
 Lyn Jaffray (1950-), est un joueur de rugby à XV néozélandais.

Divers 
 Piper Jaffray, banque d'investissement américaine.

Lien externe 
 
Patronyme breton
Patronyme anglais